Pottawatomie é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Pottawatomie (Kansas)
 Condado de Pottawatomie (Oklahoma)

Não confundir com o Condado de Pottawattamie (Iowa)

Desambiguações de topônimos